Ilbesheim ist der Name folgender Orte in Rheinland-Pfalz:

 Ilbesheim (Donnersbergkreis), Gemeinde im Donnersbergkreis
 Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Gemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße

Siehe auch

 Ibersheim, Stadtteil von Worms
 Ilvesheim, Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis